Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Pam Shriver 3-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (Campionessa)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Pam Shriver (finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Sue Barker (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1980